Cristo Rei — título de Jesus

Monumentos religiosos 
Santuário Nacional de Cristo Rei — em Almada, Portugal
Cristo Rei da Ponta do Garajau — na Madeira, Portugal
Cristo Rei de Díli — em Timor-Leste
Estátua de Cristo Rei (Świebodzin) — na Polónia

Topónimos 
Cristo Rei (posto administrativo) — em Timor-Leste

Distritos do Brasil 
Cristo Rei (Santo Ângelo)
Cristo Rei (Várzea Grande)
Cristo Rei (Capanema)

Desambiguações de construções
Desambiguações de topônimos